Neuchâtel puede hacer referencia a:

Neuchâtel, cantón suizo;
Neuchâtel, distrito suizo del cantón de Neuchâtel.
Neuchâtel, ciudad suiza, capital del cantón y del distrito de Neuchâtel.
Neuchâtel, lago suizo.
Neuchâtel-Urtière, comuna francesa del departamento de Doubs.